POC peut être un sigle ou un acronyme :

Sigle 

POC est le sigle :
 du Partit occitan.
 du PO Corrèze, un ancien réseau de chemin de fer métrique de Corrèze.
 du club de rugby féminine de La Rochelle, le .

Acronyme 
Depuis l'anglais :
 PoC est l'acronyme de 
 POC est l'acronyme de :
 , Carbone organique particulaire en français.
 , qui permet de donner les coordonnées d'une personne ou d'une entité se référant à un projet.
 , utilisé en téléphonie mobile.
 , qui indique que quelque chose est facile.
 Prophets of da City, un groupe de rap sud-africain.
 , qui indique que quelque chose est de mauvaise qualité.

En français :
 en informatique :
 Preuve de concept (en anglais ).
 Programmation orientée composant.
 Église Porte ouverte chrétienne, une église évangélique d'Alsace.
 un surnom de John 'Pen of Chaos' Lang, le créateur du Donjon de Naheulbeuk.
 le Classement POC (Classement Provincial des Organisations Compétitives) est le classement des équipes élites de hockey mineur de la province canadienne de Québec.
 POc est l'acronyme du proto-océanien, ancêtre hypothétique de toutes les langues océaniennes.
 POC est l'acronyme français de la série télévisée espagnole Physique ou Chimie ().